Halvorson est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1948-2013), homme politique américain dans le Montana
Debbie Halvorson (née en 1958), femme politique américaine de l'Illinois
, réalisateur de télévision américain
 (1925-2008), microbriologiste américain
 (1883-1943), homme politique canadien en Saskatchewan
 (née en 1981), peintre et sculptrice américaine
 (1846-1936), homme politique américain du Montana
Kristina Halvorson (née en 1971), auteure et entrepreneure américaine
Mary Halvorson (née en 1980), guitariste de jazz américaine
 (née en 1962), homme politique américain dans le Minnesota
 (né en 1949), homme politique américain dans l'Iowa
 (1934-2014), homme politique américain dans l'Iowa

Voir aussi

Homonymie de patronyme